Kabinett Kaifu steht für folgende Regierungen Japans:
 Kabinett Kaifu I (1989 bis 1990)
 Kabinett Kaifu II (1990)
 Kabinett Kaifu II (Umbildung) (1990 bis 1991)